

Geografia
 11352 Koldewey – asteroide della fascia principale

Persone
 Carl Koldewey – esploratore tedesco
 Eberhard Koldewey – astronomo tedesco
 Robert Koldewey – archeologo tedesco